Alta (Noorwegen), een stad in Noorwegen
Alta IF, een Noorse voetbalclub uit dezelfde stad
Luchthaven Alta, een luchthaven behorend bij de stad Alta
Alta (automerk), een Engels sportwagenmerk
Alta (fokkerijorganisatie), een fokkerijorganisatie, in de volksmond Alta of Altapon genoemd
Alta (Swansea), een Brits historisch motorfietsmerk
Alta (Athene), een Grieks historisch merk van motorfietsen, transportdriewielers en dwergauto's
Alta (reclamebureau), een Nederlands reclamebureau

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Alta (Iowa)
Alta (Utah)
Alta (Wyoming)

Älta, Zweden